

Жінки 
 Ягодкіна Євдокія Григорівна (1913 — ?) — 1-й секретар Старовірівського районного комітету КП(б)У Харківської області. Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання.
 Ягодкіна Ольга Сергіївна (1966—2012) — українська футзальний гравець і тренер, під її керівництвом «Ніка» (Полтава) здобула 8 титулів чемпіона країни з футзалу серед жінок.
 Ягодкіна Тетяна Генріївна (1982) — українська художниця, монументальний художник, педагог і громадський діяч.

Чоловіки 
 Ягодкін Володимир Миколайович (1928—1985) — заступник міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР із кадрів. Кандидат у члени ЦК КПРС (1971—1976). Депутат Верховної ради РРФСР 8—9-го скликань.
 Ягодкін Ілля Вікторович (* 1977) — російський футболіст, захисник.
 Ягодкін Сергій Григорович (1939—2013) — український футзальний і футбольний тренер, піонер жіночого футзалу в Україні.
російські прізвища